Война миров. Следующее столетие () — польский фантастический фильм  года.

Сюжет 
Ирон Идем — известный телевизионный ведущий. Прилёт Марсиан приветствует с радостью, как и все те, кто поверил что эта высшая цивилизация принесла «любовь». Однако, через двенадцать дней его жизнь меняется. Ему приказали участвовать в пропагандистской кампании для побуждения людей, на добровольную сдачу крови, как доказательство своей «любви» к Марсианам. Идем спросил директора телевизионной станции: для чего это? Вместо ответа он лишился жены и квартиры. Он тоже должен был сдать кровь, даже несмотря на то что у него есть «билет Друга Марсиан». Телевизионная станция организует большой концерт, за билеты на который платится кровью. А когда после концерта инопланетяне улетели, суд осудил Идема на расстрел за коллаборационизм с Марсианами. Однако смертная казнь это выдумка, потому что это лишь очередная телевизионная манипуляция, такая же как и многие из тех событий что произошли до этого.

В ролях 
 Роман Вильгельми — Ирон Идем
 Мариуш Дмоховский — директор телевизионной станции
 Кристина Янда — жена Идема / проститутка Гея
 Божена Дыкель — медсестра, берущая кровь
 Ежи Штур — аспирант адвокатской фирмы
 Марек Вальчевский — регистратор в комиссии
 Станислав Тым — цензор
 Януш Гайос — водопроводчик
 Влодзимеж Мусял — работник телевизионной станции
 Михал Лесняк — реализатор трансляции концерта
 Юзеф Скшек — лидер музыкального ансамбля
 Збигнев Бучковский — полицейский
 Витольд Пыркош — судья
 Теодор Гендера — адвокат
 Богуслав Собчук — '' голос нового диктора телевизионных новостей

Награды фильма 
 Главная награда на Фестивале фантастических фильмов «Fantasporto» в Порту, 1982.
 Специальная награда на Международном Фестивале фантастического кино в Авориазе, 1982.
 Гран-при на Международном Кинофестивале научно-фантастических фильмов — Мадрид, 1982.
 Специальная награда юры на Международном Кинофестивале научно-фантастических фильмов — Триест, 1982.
 Награда Еврокона для самого хорошего режиссёра научной фантастики — Брайтон, 1984.

Ссылки 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Научно-фантастические фильмы Польши
Фантастические фильмы 1981 года
Фильмы Пётра Шулькина